Майаро () — бывшее графство на территории Тринидада и Тобаго.

География и административное деление 
Графство находилось на самом юго-востоке острова. Граничило с графствами Виктория и Нарива. Также графство имеет выход к Атлантическому океану. Графство являлось одним из самых богатых по полезным ископаемым: например, там располагались большие залежи нефти.

Регион был разделен на 2 уорда:
 Гуайягуайяре
 Тринити

Разделение 
В 1990 году графства были упразднены, а территория графства Майаро полностью вошла в состав региона Майаро — Рио-Кларо.

Примечания 

Графства Тринидада и Тобаго